Рамиранес (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Селанова. Занимает площадь 40,66 км². Население 1897 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Оренсе